Armando Peverelli – ciclista su strada italiano 
 Cesare Peverelli – pittore italiano
 Francesco Peverelli – architetto italiano
 Giuseppe Peverelli – politico italiano
 Luciana Peverelli – giornalista e scrittrice italiana
Arredamento